Ма́лый Несвета́й (разг. Несвета́евка) — река в Ростовской области России, левый и крупнейший приток Большого Несветая (бассейн Дона). Длина 48 км. Площадь водосборного бассейна — 356 км².

В верховьях реки расположен город Новошахтинск. Река весьма извилиста.

Течение 

Малый Несветай берёт начало на южном склоне Донецкого кряжа, на севере города Новошахтинска, с улиц Вернигоренко и Баррикадной.  Течёт на юг, вначале отклоняясь к востоку образуя дугу. Далее принимает справа реку Джельменту. Затем у села Алексеевка поворачивает на юго-юго-запад. Впадает в реку Большой Несветай в 18 км от её устья, к северу от хутора Гребцово. Река течёт по равнинной степи. Сооружены пруды (самый большой — ниже Новошахтинска ).

Река протекает по территории Октябрьского и Родионово-Несветайского районов Ростовской области, а также по территории городского округа Новошахтинска.

Водный режим 
Река весьма маловодна, течение медленное, в засушливые годы летом пересыхает.

Малый Несветай в верховье разветвляется на ряд крупных балок, по которым выходит много источников, но все они с незначительным дебитом. По правому притоку Джельмента в реку спускались шахтные воды Несветаевского рудника в количестве 15-20 л/сек (0,015—0,02 м³/сек). После закрытия шахт Джельмента обмелела.

История 
Река упоминается в Статистическом описании земли Донских Казаков составленного в 1822—32 годах:

б) Речки, сообщающие воды свои Аксаю: С правой стороны: 2) Тузлов. В неё впадают с левой стороны: с) Большой Несветай, принимающий в себя Бургусту и Малый Несветай.

Бассейн 
 Малый Несветай
 б. Картаева — (лв)
 б. Куцая — (лв)
 б. Малая Намжа — (лв)
 б. Большая Намжа — (лв)
 б. Манкир — (лв)
 б. Уюк — (пр)
 б. Манкур — (лв)
 б. Поповская — (лв)
 б. Бугултай — (пр)
 Джельмента — (пр)
 б. Каменная — (лв)
 б. Хлопова — (лв)
 б. Бугровая — (лв)
 б. Солёная — (пр)

Населённые пункты 
 г. Новошахтинск
 х. Новопавловка
 с. Алексеевка
 х. Шевченко
 х. Авилов
 х. Большой Должик

См. также 
 Реки Ростовской области

Примечания

Литература 
 «Природа Ростовской области» — К. З. Яцута, глава Притоки Дона

Притоки Большого Несветая
Реки Ростовской области
Реки Новошахтинска